Вольня́нский городско́й сове́т, ранее Красноарме́йский поселко́вый совет () — входит в состав
Вольнянского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Вольнянск.

Населённые пункты совета 
 
 г. Вольнянск 
 с. Смородино

Примечания 

Городские советы Запорожской области